Budziska ist ein polnischer Ortsname:
 Woiwodschaft Ermland-Masuren:
 Budziska (Banie Mazurskie) im Powiat Gołdapski, bis 1938: Budzisken, 1938 bis 1945 Herbsthausen C, Kreis Angerburg, Ostpreußen
 Budziska (Mrągowo) im Powiat Mrągowski, bis 1929: Budzisken, 1929 bis 1945 Wachau, Kreis Sensburg, Ostpreußen
 Woiwodschaft Heiligkreuz:
 Budziska (Łubnice) im Powiat Staszowski
 Woiwodschaft Kujawien-Pommern:
 Budziska (Skrwilno) im Powiat Rypiński
 Woiwodschaft Lublin:
 Budziska (Adamów) im Powiat Łukowski
 Woiwodschaft Masowien:
 Budziska (Halinów) im Powiat Miński
 Budziska (Latowicz) im Powiat Miński
 Budziska (Łochow) im Powiat Węgrowski
 Budziska (Trojanów) im Powiat Garwoliński
 Woiwodschaft Pommern:
 Budziska (Czersk) im Powiat Chojnicki, bis 1920 und von 1939 bis 1945: Budeziska, Kreis Konitz, Westpreußen/Danzig-Westpreußen
 Woiwodschaft Schlesien:
 Budziska (Kuźnia Raciborska) im Powiat Raciborski, bis 1945: Bachweiler, Kreis Ratibor, Schlesien

Siehe auch:
 Budziska Leśne